Бронницы:

 Бронницы — город областного подчинения в Московской области России.
 Бронницы — промежуточная железнодорожная станция и пассажирская платформа Московской железной дороги.
 Бронницы — посёлок при станции Бронницы.

См. также